Heerfordt ist der Familienname von:

 Anna Cathrine Christine Heerfordt (1839–1910), dänische Malerin
 Christian Heerfordt (1871–1953), dänischer Augenarzt, Namensgeber des Heerfordt-Syndroms
 Christopher Heerfordt (1609–1679), dänischer Pharmakologe und Botaniker
 Ida Heerfordt (1834–1887), dänische Malerin

Siehe auch:
 Herford
 Herfurt
 Herfurth